{{Музыкальный альбом
 | Название = Dead Can Dance
| Тип          = студийный альбом
| Исполнитель = Dead Can Dance
 | Обложка = Dead_Can_Dance_album.jpg
 | Выпущен      = Февраль 1984
 | Дата записи = 1983
 | Жанры = 
 | Длительность = 51:06 (CD)
 | Лейбл = 4AD
 | Продюсер = 
 | Обзоры = * All Music Guide  ссылка
 | Предыдущий = 
 | Год = 1984
| Следующий = Spleen and Ideal
| След_год = 1985
 }}Dead Can Dance'' () — дебютный студийный альбом австралийской группы Dead Can Dance, выпущенный на независимом британском лейбле 4AD в феврале 1984 года.

Об альбоме 
На CD-издании добавлены треки с «Garden of the Arcane Delight» — единственного мини-альбома коллектива, изданного отдельно только на грампластинке. Диск содержит треки, записанные за предыдущие четыре года до его выпуска.

На обложке альбома использовано изображение ритуальной маски из Папуа-Новой Гвинеи.

Список композиций 
 «The Fatal Impact» — 3:21
 «The Trial» — 3:42
 «Frontier» — 3:13
 «Fortune» — 3:47
 «Ocean» — 3:21
 «East of Eden» — 3:23
 «Threshold» — 3:51
 «A Passage in Time» — 4:03
 «Wild in the Woods» — 3:46
 «Musica Eternal» — 3:52

Garden of the Arcane Delights 
«Carnival of Light» — 3:31
«In Power We Entrust the Love Advocated» — 4:11
«The Arcane» — 3:49
«Flowers of the Sea» — 3:28

Примечания 

Альбомы Dead Can Dance
Альбомы в стиле дарквейв
Альбомы 4AD
Альбомы, спродюсированные Джоном Фрайером